EDP peut désigner :
 équation aux dérivées partielles, en mathématiques ;
 Energias de Portugal ;
 Eclipse Development Process, un processus qui régit la gestion de projets autour de l'Environnement de développement intégré Eclipse Platform ;
 eau de parfum ;
 EDP Sciences (Édition Diffusion Presse Science), un éditeur;
 engin de déplacement personnel, aussi appelé engin de déplacement individuel. En France, ces engins regroupent la catégorie non motorisées (skate, roller, trottinette) et celle motorisées électriquement dit EDPM (trottinette électrique, gyropode, monoroue, hoverboard). Ces EDPM sont essentiellement utilisés en milieu urbain.

eDP peut désigner :
 Embedded DisplayPort, une version embarquée de la norme DisplayPort.

Références